Busse může být:

 Busse (jezero) – lagunové jezero na ostrově Sachalin v Rusku

příjmení
 Jochen Busse (* 1941) – německý televizní herec
 Tomasz Busse (* 1956) – polský zápasník, volnostylař